Поляците са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 година те са 34 057 души, или 0,21 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на поляците според преброяванията на населението през годините:

Численост 
Численост на поляците според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение:

Дял 
Дял на поляците според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение (в %):

Вижте също 
 Население на Казахстан

Източници 

Етнически групи в Казахстан
Казахстан